XIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xinguara Municipal (Brasile)